Гран-при Канады 1994 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреаль,  Канада. Соревнования состоялись 12 июня 1994 года.

Гонка 

|}

Прочее 
 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:28,927
 Кристиан Фиттипальди финишировал 6-м, но был дисквалифицирован за то, что его автомобиль оказался на 1,5 кг легче минимально допустимого веса
 Первые очки: Дэвид Култхард
 Последние очки: Джей-Джей Лехто
 "Большой шлем" Михаэля Шумахера. Второй в его карьере и в сезоне.

Ссылки 
 
 
 
 Энциклопедия Формулы 1. Михаэль Шумахер. Большие шлемы

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1994 году